USS Seawolf — название нескольких подводных лодок ВМС США:

 USS H-1 (SS-28) (1913) — подводная лодка, головной корабль типа H, до спуска на воду носила имя USS Seawolf (SS-28).
 USS Seawolf (SS-197) (1939) — подводная лодка типа «Сарго».
 USS Seawolf (SSN-575) (1957) — вторая в мире атомная подводная лодка, и первая — с жидким металлом в первом контуре реактора.
 Подводные лодки типа «Сивулф»
 USS Seawolf (SSN-21) (1997) — атомная подводная лодка четвёртого поколения, головной корабль типа «Сивулф».